Смирнова — жіноча форма прізвища Смирнов.
 Смирнова Авдотья Андріївна (нар 1969) — російський кінорежисер, сценарист, телеведуча, публіцист і літературний критик.
 Смирнова Анастасія Андріївна (* 2002) — російська фристайлістка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2022 року, чемпіонка світу, призерка чемпіонатів світу.
 Смирнова Анастасія Сергіївна (*1986) — українська волейболістка
 Смирнова Валентина Вікторівна (*1951) — білоруська радянська велогонщиця
 Смирнова Ганна Іванівна (1905—1995) — працівник сільського господарства, доярка радгоспу. Двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Смирнова Ганна Максимівна (1918—1991) — ланкова колгоспу. Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради СРСР 5—6-го скликань.
 Смирнова Ганна Федорівна (1891—1966) — новатор виробництва, револьверниця заводу-судноверфі. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Смирнова Дая Євгенівна (1934—2012) — радянська і російська акторка кіно, журналіст, кінознавець
 Смирнова Енгеліна Сергіївна (*1932) — російський науковець, мистецтвознавець, історик.
 Смирнова Євдокія Давидівна (*1924) — український радянський біолог, лауреат Шевченківської премії.
 Смирнова Ірина Миколаївна (*1951) — український аніматор — режисер і художник-постановник, заслужений художник України.
 Смирнова Кіра Петрівна (1922—1996) — радянська і російська артистка естради, пародистка, виконавиця ліричних пісень і романсів, актриса. Заслужена артистка Російської Федерації.
 Смирнова Лідія Миколаївна (1913—2007) — радянська і російська акторка театру і кіно, народна артистка СРСР
 Смирнова Марія Василівна (1920—2002) — військова льотчиця часів Другої світової війни, Герой Радянського Союзу
 Смирнова Марія Петрівна (*1921) — радянський військовий лікар, кавалер медалі імені Флоренс Найтінгейл
 Смірнова Мирослава Михайлівна (*1984) — український політик, державний діяч
 Смирнова Наталя Володимирівна (*1979) — російська борчиня вільного стилю, чотириразова призерка чемпіонатів Європи
 Смирнова (Прудникова) Олена Йосипівна (*1949) — радянська і російська акторка театру і кіно, кінопродюсер, Заслужена артистка Росії, дружина кінорежисера А. С. Смирнова
 Смирнова Олександра Йосипівна (1809—1882) — фрейліна при російському імператорському дворі, знайома О. С. Пушкіна, В. А. Жуковського, М. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова.
 Смирнова Ольга Володимирівна (*1979) — російська борчиня вільного стилю, чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи
 Смирнова Ольга В'ячеславівна (*1991) — російська прима-балерина, 2022 переїхала до Нідерландів
 Смирнова Світлана Станіславівна (*1956) — радянська, російська акторка театру і кіно, Народна артистка Росії
 Смирнова Тамара Михайлівна (1935—2001) — український астроном, співробітник Кримської астрофізичної обсерваторії, відкривачка комети Смирнової-Черних
 Смирнова-Іскандер Олександра Василівна (1896—2000) — українська і російська режисерка театру та кіно, педагогиня.
 Смирнова-Замкова Олександра Іванівна (1880—1962) — патологоанатом, доктор медичних наук, дійсний член АН УРСР.

 Смирнова — присілок, Пишминський міський округ, Свердловська область, Росія

Примітки 

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ